Lucas João ist der Name folgender Personen:

* Lucas João (Freiheitskämpfer), osttimoresischer Freiheitskämpfer 
 Lucas João (Fußballspieler) (* 1993), portugiesischer Fußballspieler